Çovdar – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Çovdar – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian